Francesco Griffo (1450-1518) – tipografo e disegnatore di caratteri italiano
 Giovanna Griffo (1972) – fotografa italiana
 Griffo (1949) – fumettista belga
 Jack Griffo (1996) – attore statunitense
 Joseph Griffo (1956) – politico statunitense
 Leonardo Ariel Griffo (1978) – calciatore argentino
 Massimo Griffo (1932-2016) – scrittore, saggista e giornalista italiano
 Pietro Griffo (1469-1516) – vescovo cattolico italiano
 Young Griffo (1871-1927) – pugile statunitense